Иван Ланджев може да се отнася за:

 Иван Ланджев (р. 1960) – български математик, професор;
 Иван Ланджев (р. 1986) – български писател;

Вижте също 
 Ланджев